Dawkins ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Dawkins (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Angelo Dawkins (* 1990), amerikanischer Wrestler
 Brian Dawkins (* 1973), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Clinton Edward Dawkins (1859–1905), britischer Politiker
 Curtis Dawkins, US-amerikanischer Autor
 Darryl Dawkins (1957–2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dion Dawkins (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Edward Dawkins (* 1989), neuseeländischer Radsportler
 Ernest Dawkins (* 1953), US-amerikanischer Saxophonist

 Jimmy Dawkins (James Henry Dawkins; 1936–2013), US-amerikanischer Bluesgitarrist
 John Dawkins (* 1947), australischer Politiker
 Peter Dawkins (* 1946), britischer Autor und Lehrer
 Richard Dawkins (* 1941), britischer Biologe
 Richard MacGillivray Dawkins (1870–1955), britischer Archäologe, Neogräzist und Byzantinist
 Simon Dawkins (* 1987), englischer Fußballspieler
 William Boyd Dawkins (1837–1929), britischer Geologe und Paläontologe

Dawkins ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dawkins (Kentucky)
 Dawkins (South Carolina)